Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1991 — 55-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 19 квітня по 4 травня 1991 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов останній 66-й чемпіонат Європи.

Група А Турку, Гельсінкі та Тампере, Фінляндія 19 квітня — 4 травня 1991.

Група В Любляна, Блед та Єсениці (Югославія) 28 березня — 7 квітня 1991.

Група С Копенгаген, (Данія) 23 березня — 3 квітня 1991.

Чемпіонат світу Група А

Попередній етап

Турнір 5 - 8 місця

Турнір 1 - 4 місця

Найкращі бомбардири 
Джерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1991-whc-players-stats.html

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 50% хвилин.
ЧНЛ = часу на льоду (хвилини:секунди); КП = кидки; ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаути
Джерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1991-whc-goalies-stats.html

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Маркус Кеттерер
 Захисник  Джеймс Макоун
 Нападник  Валерій Каменський

Найкращі гравці за версією журналістів:

 Воротар  Шон Бурк
 Захисники  В'ячеслав Фетісов —  Олексій Касатонов
 Нападники  Валерій Каменський —  Ярі Куррі —  Томас Рундквіст

Чемпіонат Європи

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

 

1991 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Квітень 1991
Травень 1991
Хокейні змагання у Гельсінкі
Спорт у Тампере
Спорт у Турку